Egea – forma femminile del nome proprio di persona Egeo
Egea – antico nome dell'odierna Yumurtalık (Provincia di Adana, Turchia)
Egea – genere di cefalopodi della famiglia Cranchiidae (ordine Teuthida)
EGEA – Associazione europea per la geografia
Egea – casa editrice dell'Università commerciale Luigi Bocconi
Egea – etichetta discografica italiana
Egea – società per azioni multiutility di Alba attiva in particolare nel campo dell'energia, dell'acqua e dell'ambiente
José Manuel Egea – karateka spagnolo
Egea Records – etichetta discografica